Michael Duane Johnson (n. 1967),  ex atleta statunitense
Michael Johnson (n. 1973), calciatore giamaicano
Michael Johnson (n. 1973), calciatore britannico
Michael Johnson (n. 1990), calciatore britannico
Michael Johnson (n. 1988), ex calciatore inglese
Michael Johnson (n. 1976), cestista statunitense
Michael Julian Johnson (n. 1986), lottatore di arti marziali miste statunitense
Mike Johnson (n. 1987), giocatore di football americano
Michael Johnson (n. 1987), giocatore di football americano
Michael Johnson (n. 1994), calciatore maltese